Kenny Washington ou Kenneth Washington peut faire référence à :

 Kenny Washington (1918–1971), joueur américain de football américain ;
 Kenny Washington (1943-), entraîneur et joueur de basket-ball américain ;
  (1958-), musicien de jazz américain ;
 Kenneth Washington (1946-), acteur américain.